Татарская радиостанция Кунел (рус. Настроение , англ. Kunel Radiosı) — международная радиостанция, вещающая на татарском языке. Позиционирует себя как технологически продвинутая радиостанция на татарском языке.

В годы 1997-2000 была единственным средством массовой информации на татарском языке в Закамье. Первый день вещания был 1 августа 1997 года.</noinclude>

История Радио:

1997 год.

Мэр города Набережные Челны Рафкат Алтынбаев предложил редакции телерадиовещания идею создания татарского радио, работающего в прямом эфире. Эту идею реализует главный редактор Набережночелнинской городской телевизионно-радиовещательной редакции Абдулхак Мустафович Батюшов. Для Нового радио было выбрано название "Кунел"(Настроение- рус).

После того, как директором-главным редактором телерадиокомпании» Челны — ТВ " стал опытный журналист Шафигуллин Рахман Галимович, на радио создается сильная и инициативная команда. Благодаря Рахману Шафигуллину, как одному из основателей “Кунел", радио развивалось творчески.

1 августа-запуск радио“ Кунел" на ультракороткой волне 67,79 МГц. Создан на базе проводного радио г. Набережные Челны. Студия прямого эфира располагалась за пределами города-на радио-и телевещательной станции "Алтай". Руководителем Радио назначен Ильдар Тухбатуллин, творческим редактором-Агния Миннебаева. Вещание ведется с 7 до 23 часов.

Желая устроиться на работу на открывшееся радио, 200 человек приняли участие в конкурсе дикторов. Среди них Райнур Вахитов, Сария Батуллина, Гульчачак Мингазетдинова, Энже Абдуллина, Рузиля Гатина. В отделе ”Новости“ радио работают Зульфия Хамитова, Резида Шакирова, Энже Гараева, Марина Минаева. Первые звукооператоры: Ильнар Аскаров, Ринат Гиззатуллин, Ильшат Ахметшин, Алмаз Букин, Рустам Ахтамзянов, Сергейхткин.

Радио“ Күңел " слушают жители не только Набережных Челнов, но и близлежащих районов-Тукаевского, Елабужского, Азнакаевского, нижнекамского, казанского, Заинского, Мамадышского, Сармановского, Агрызского, Менделеевского, Муслюмовского, Мензелинского, Актанышского, Кукморского, Высокогорского, Рыбно – Слободского, Богатых Сабов, Балтасинского, Буинского. Молодой, талантливый коллектив с интересом и интересом готовит свои передачи для каждого татарстанца. Поэтому вновь открытое радио быстро завоевало народную любовь.

В декабре на радио были приняты на работу новые Голоса: Лилия Закирова, Гулия Хайдарова, Зухра Фатыхова.

1998 год.

Радио“ душа " - 1 год. В честь Дня рождения на площади Набережного парка организуется грандиозное мероприятие. Впервые в истории Набережных Челнов все артисты татарской эстрады выступят на одной сцене.

1999 год.

Радио“ душа " технически совершенствуется. Устанавливается радиорелейная связь. Студия прямого эфира была перенесена в город на бульвар Юных Ленинцев, дом 9 (27/19). На радио начинают работать новые сотрудники: Ильшатлампов, Гульнара Исламова, Альфия Шарипова.

2001 год.

К рядам Радио“ Күңел " присоединяются Лилия Хамидуллина, Радик Гимаев, Рашит Кашапов, Альфия Ситдикова. Реализуются новые проекты, передачи.

2003 год.

Объявляется конкурс для молодых ведущих. С желанием попробовать себя и поработать на популярном радио обращаются около ста человек. В итоге на радио были приняты на работу два ведущих: Румиль Карамиев и Альбина Исмагилова. В том же году в отдел” Новости " пришла на работу Лилия Махмутова.

2005 год.

Стартует программа ”уютный дом " для молодежи. Реализация данного проекта была поручена Ленизе и Айдару Гарифуллиным. Позже к списку юных ведущих на радио добавились Айрат Габдуллин и Зухра Сибагатова.

2009 год.

На бульваре Энтузиастов радио ”душа“ проводит для гармонистов фестиваль ”играйте на гармошках“. Перед горожанами выступают лучшие гармонисты Закамского региона.

2011 год.

На радио“ душа " проводится ребрендинг. Создается новый логотип, изменяются формат и сетка вещания. Ведущие начинают выходить в эфир в новой студии, технически отвечающей современным требованиям.

Запускается интерактивный сайт. Из любой точки мира можно слушать и смотреть ”душу“в режиме online.

Номинация радио ”душа“ в городском конкурсе ”Мисс Сабантуй“. Красавицей Сабантуя с“ самым приятным голосом " признана Танчулпан Шарипова.

Радио“ Күңел " вручает народной артистке Татарстана Зухре Сахабиевой специальный приз За вклад в развитие татарского песенного искусства - бабочку из золота.

1 августа, в честь Дня рождения, в эфире будет организован ”марафон звезд“. С 7:00 до 23:00 Прямой эфир ведут звезды татарской эстрады. В марафоне принимают участие около 70 артистов.

В декабре стартует акция“ Евротур". В Промо компании участвуют около 200 слушателей. Два победителя: Ландыш Хамитова и Гульфия Кашапова получат сертификаты, позволяющие путешествовать по странам Европы.

2013 год.

На радио” душа " был принят на работу Ришат Хажиев.

2014 год.

К радио” душа " присоединяются Богатые Сабы и высокогорные районы. Мы быстро нашли своих слушателей и в этих районах.

2015 год.

Новый руководитель на радио. В настоящее время на должность назначена автор передач “моменты жизни”, “годы,дороги” на телеканале “Челны-ТВ” Резида Ганеева.

По данным Центра аналитических и маркетинговых исследований“ Развитие ”радио“ душа " является самой продолжительной и самой часто слушаемой радиостанцией.

2016 год.

Новый руководитель радио» душа " — Ашрафуллина Лейла Валерьевна.

К радио” душа " присоединяется Мамадышский район.

На работу приходят ведущие Алина Хисматуллина,Ильгиз Исламгареев,Лилия Гатина.

Руководителем радио» душа " назначается Гатина Рузиля Раифовна.

2017 год.

Филиал Радио "күңел" открывается в Арском и Буинском районах.

Радио” душа " вещает на частоте 92,6 FM.

К ведущим присоединились Рината Башарова,райнур Аглямов.

20-летний юбилей радио” Күңел " отмечает в Набережных Челнах в концертном зале имени Сары Садыковой.

2019 год.

28 января-участие в передаче» споем еще "на канале "ТНВ".

8 марта-проведение мероприятия» веселый автобус".

25 апреля-проведение концерта» песни, которые остались без внимания".

27 апреля-участие в игре» головоломка "на канале "ТНВ".

9 июня-участие в Сабантуе Тукаевского района.

26 июля-организация веселой дискотеки.

1 августа-в парке «Победа» г. Набережные Челны проходит мероприятие, посвященное дню рождения радио «Күңел».

31 августа в торговом центре «Арзан» г. Набережные Челны состоится концерт, посвященный Дню Республики.

17 сентября-руководитель радио» душа " Рузиля Гатина награждена благодарственным письмом премьер-министра РТ А. Песошина.

Поездка в Нижнекамский заповедник в честь Дня пожилых людей-1 октября.

3 октября-посадка аллеи радио» душа".

27 октября-проведение игры «зрелый водитель»на улицах города.

24 ноября-проведение концерта, посвященного Дню матери, в торговом центре «Арзамас» г. Набережные Челны.

6 декабря-в 9-м Всероссийском конкурсе журналистов и средств массовой информации» Татарский дух и перо " победила Рузиля Гатина.

12 декабря-призовые места в республиканском конкурсе средств массовой информации "доверие и безопасность" заняли Альбина Басырова и райнур Аглямов.

2020 год.

27 января-подведены итоги конкурса "Человек года-2019".

Радиостанции России
СМИ на татарском языке